

Willemstraat (Brugge), een straat in Brugge, provincie West-Vlaanderen

Willemsstraat (Amsterdam), een straat in de stad Amsterdam, provincie Noord-Holland
Willemstraat (Breda), een straat in de stad Breda, provincie Noord-Brabant
Willemstraat (Utrecht), een straat in de stad Utrecht, provincie Utrecht